

Вілкс-Беррі — місто, штат Пенсільванія
 Вілкс-Беррі Тауншип — селище, штат Пенсильванія

Див. також 
 Вілкс